

Persone
Harvey Sacks (1975) – sociologo e linguista statunitense
Jonathan Sacks (1948-2020) – rabbino britannico
Oliver Sacks (1933-2015) – medico, chimico, scrittore e accademico britannico
Ruth Sacks (1977) – artista sudafricana

Altro
Sindrome di Libman-Sacks – forma di endocardite non batterica
Spirale di Sacks – rappresentazione grafica della disposizione dei numeri primi